Адриан ван Ньюланд (младший) (нид Adriaen van Nieulandt, также Nieulandt, Nieuwelandt, Nieuwlandt, Nieulant, Nieuweland, род. ок. 1586 г. Антверпен — похоронен 7 июля 1658, Амстердам) — нидерландский живописец и график эпохи барокко фламандского происхождения. Назван «Младший» в отличие от его отца, носившего то же имя. Работал преимущественно в Амстердаме, а также в своём родном городе, в Антверпене и в Дании.

Жизнь и творчество 
Родился в семье торговца, Адриана ван Ньюланда. и его супруги Гертруды Лойсон. В 1589 году, через некоторое время после осады и взятия Антверпена испанскими войсками, семья Ньюландов, придерживавшаяся кальвинистского вероисповедания, вынуждена была переселиться из Южных Нидерландов на север, в Амстердам. Кроме религиозных причин, на это решение мог повлиять и тот факт, что на севере Нидерландов экономическая обстановка в то время была более благоприятной.

В Амстердаме Адриан ван Ньюланд изучает искусство живописи и рисунка под руководством художников Питера Исаакса и, также выходца из Антверпена, Франца Баденса. Братья Адриана, Виллем и Якоб (ок. 1593—1627), также стали живописцами. Родившийся в Дании учитель Адриана, Питер Исаакс, помог получить своему ученику при датском дворе от короля Дании Кристиана IV заказ на 11 полотен (в 1619—1620 годах). Эти его работы предназначались для капеллы в замке Фредериксборг, но были уничтожены во время пожара в 1859 году.

Картины Адриана ван Ньюланда относятся к самым различным жанрам: он писал полотна, посвящённые различным историческим событиям, на библейские и мифологические темы, портреты, пейзажи и натюрморты, занимался декорированием. Его произведения можно увидеть в Рейксмюсеум (Королевском художественном музее в Амстердаме, Rijksmuseum), в Амстердамском историческом музее, музее Франса Гальса, в музее Маурицхёйс (Mauritshuis museum), в Институте искусств Курто в Лондоне, художественном музее Статенс в Копенгагене (Statens). Одной из наиболее известных его картин является полотно «Посещение больных проказой в Амстердаме» (1633), написанной по заказу директора больницы для прокажённых (ныне хранится в амстердамском Королевском музее). С 1628 года Адриан ван Ньюланд также занимается торговлей произведениями искусства и их оценкой.

Семья 
19 мая 1609 года художник вступает в брак с Каталинкен Рес (1591-ок. 1645). В этом союзе они имели 12 детей, из которых в юном возрасте скончались восемь. Дочь Адриана и Каталинкен, Абигель, была замужем за художником Саломоном Конинком (Salomon Koninck). Семья жила в Амстердаме, на улице Breestraat, находившейся в «квартале художников» города. Напротив их жилища находился дом Рембрандта. Дом учителя Адриана ван Ньюланда, Питера Исаакса, был на два дома выше по улице.

Галерея

Библиография 
 Cornelis de Bie, Het Gulden Cabinet, 1662, (на нид. языке)
 A. M. Abelmann, Adriaen van Nieulandt à Amsterdam : un catalogue de peintures de Adriaen van Nieulandt : Anvers 1587 — Amsterdam 1658, Rijksuniv. Utrecht, Faculteit der Kunstgeschiedenis, 1986, 211 p. (на нид. языке)
 Hans-Joachim Raupp, Historien und Allegorien — Volume 4 de Niederländische Malerei des 17, LIT Verlag Münster, 2010, 593 p. (ISBN 9783825822408, на нем. языке)

Художники Нидерландов
Графики Нидерландов
Художники-портретисты Нидерландов
Исторические художники Нидерландов
Мастера натюрморта Нидерландов
Фламандские художники (до 1830 года)